Sacharenko, weibliche Variante Sacharenkowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Sacharenko (1952–1999), weißrussischer Innenminister
 Lidija Konstantinowna Sacharenko (1938–2021), sowjetische bzw. russische Opernsängerin
 Michail Georgijewitsch Sacharenko (* 1947), russischer Admiral
 Natalja Nikolajewna Sacharenko, bekannt als Natalie Wood (1938–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Tatjana Jakowlewna Sacharenkowa (* 1958), russische Politikerin